Don Ward peut désigner :
 Don Ward, entrepreneur et producteur britannique ;
 Don Ward (né en 1935), joueur de hockey sur glace.